Gian Maria Cominetti (1884-1961), regista e sceneggiatore italiano;
Giuseppe Cominetti (1882-1930), pittore italiano;
Renato Cominetti (1915-2005), attore e doppiatore italiano